Conrad Keller kan syfta på:

* Conrad Keller (1848–1930), schweizisk zoolog
 Conrad Keller (1879–1948), tysk skulptör